Laveaux ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Marty-Laveaux (1823–1899), französischer Romanist und Herausgeber
 Étienne Maynaud de Bizefranc de Laveaux (1751–1821); französischer General und Gouverneur von Haiti
 Jean-Charles Laveaux (1749–1827), französischer Autor, Journalist, Politiker, Lexikograf, Grammatiker, Übersetzer und Historiker
 Ludwik de Laveaux (1868–1894), polnischer Maler
 Ludwik de Laveaux (General) (1891–1969), polnischer General und Maler
 Shayla LaVeaux (* 1969) ist eine US-amerikanische Pornodarstellerin und -produzentin